Liese steht für:

 Liese (Fluss), auch Liesenbach, Zufluss der Glenne in Nordrhein-Westfalen
 Liese (Nuhne), Zufluss der Nuhne bei Liesen in Nordrhein-Westfalen
 Liese (Vorname), Kurzform von Elisabeth
 Liese, Begriff im Bergbau für eine enge Kluft (Geologie).

Liese ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Liese (* 1969), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Erich Liese (1910–2010), deutscher Radiologe
 Hermann Liese (1907–1972), Hauptschriftleiter des Hauptkulturamts der Reichspropagandaleitung
 Jenny Liese, deutschsprachige Schauspielerin
 Karl-Heinz Liese (* 1923), deutscher Fußballspieler
 Kurt Liese (1882–1945), deutscher General
 Otto Liese (1866–1931), deutscher Politiker (DDP)
 Peter Liese (* 1965), deutscher Politiker (CDU), MdEP
 Reiner Liese (* 1943), deutscher Leichtathlet
 Thomas Liese (* 1968), deutscher Radrennfahrer
 Walter Liese (1926–2023), deutscher Holzbiologe
 Walther Liese (1899–1988), deutscher Mikrobiologe und Behördenleiter
 Wilhelm Liese (1876–1956), katholischer Priester, Schriftsteller, Redakteur und Archivar

Siehe auch:
 Liesel
 Lise